Bucur este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
Alexandru Bucur (n. 1955), medic român
Bogdan Bucur (n. 1970), fotbalist român
Chiriac Bucur (1932-2016), scriitor român
Constantin Bucur (n. 1952), politician român
Constantin-Alin Bucur (n. 1980), politician român
Coriolan Bucur (n. 1948), politician român
Daria Bucur (n. 1999), handbalistă română
Dionisie Bucur (n. 1946), politician român
Dragoș Bucur (n. 1977), actor român
Florica Bucur (n. 1959), canotoare română
Gigel Bucur (n. 1980), fotbalist român
Ioan Bucur (?-?), protopop român
Ioan I. Bucur (n. 1951), geolog român
Maria Bucur (n. 1968), istoric româno-american
Mădălin Bucur (n. 1994), scrimer român
Mihail Bucur (1858-1928), rotar român, delegat
Mihail Bucur (n. 1924), politician român
Mircea Bucur (n. 1948), politician român
Olimpiu Bucur (n. 1989), fotbalist român
Pavel Bucur (1945-2016), sculptor român
Romulus Bucur (n. 1956), poet român
Septimiu Bucur (1915-1964), critic literar român
Viorica Bucur (1946-2011), critic de film din România
Sebastian Barbu-Bucur (1930-2015), teolog român

Nume de familie românești